Emilio Walter Álvarez (1939-2010), footballeur uruguayen ;
  (né en 1971), joueur et entraîneur de football ;
 Emilio Benfele Álvarez (né en 1972), joueur de tennis espagnol.